Weizhou ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die Großgemeinde Weizhou (威州镇) des Kreises Jingxing in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Weizhou (Jingxing)
die Großgemeinde Weizhou (威州镇) des Kreises Wenchuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Weizhou (Wenchuan)
die Großgemeinde Weizhou des Stadtbezirks Haicheng (海城区) der bezirksfreien Stadt Beihai im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, VR China, siehe Weizhou (Haicheng)
die südchinesische Vulkaninsel Weizhou Dao (涠洲岛) im Golf von Tonkin